Openmoko può essere:
 Openmoko Inc., azienda
 Openmoko, sistema operativo Linux